L'Istrian Spring Trophy (officiellement Istarsko Proljee-Istrian Spring Trophy) est une course cycliste par étapes masculine croate qui a lieu tous les ans. L'épreuve fait partie de l'UCI Europe Tour, dans la catégorie 2.2 depuis 2005. Il est par conséquent ouvert à des équipes continentales professionnelles croates, aux équipes continentales, à des équipes nationales et à des équipes régionales ou de clubs. Les UCI ProTeams (première division) ne peuvent pas participer. Il est organisé par le BK Meridiana-Kamen, club cycliste de Pazin.

La course s'appelait jusqu'en 2005 inclus, Jadranska Magistrala.

L'édition 2020 est annulée à cause de la pandémie de Covid-19.

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
 Palmarès de l'Istrian Spring Trophy sur cqranking.com

Istrian Spring Trophy